Бадель:

 Бадель — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Бадель, Густаво (род. 1972) — профессиональный бодибилдер.
 Бадель, Милан (род. 1989) — хорватский футболист.

См. также 
 Бадель Сесвете